Die Liga 1 2012/13 war die 75. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 21. Juli 2012 und endete am 29. Mai 2013.

Titelverteidiger ist der CFR Cluj. Am 29. Spieltag sicherte sich Steaua Bukarest vorzeitig die Meisterschaft.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen vier letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der vier Mannschaften aufstiegen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Steaua Bukarest 

* Valeriu Lupu (2/-) und Florin Costea (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2012/13